, фірма у Індії
 Лугано (хокейний клуб)
 Хлороводень і хлоридна кислота (HCl)